

Sigle 
 Dihydro-testosterone  – diidrotestosterone
 Discrete Hartley Transform  – trasformata discreta di Hartley
 Distributed hash table  – tabella di hash distribuita

Musica 
 D.H.T.  – gruppo musicale belga